Schildhauer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand Schildhauer (1855–1936), deutscher Architekt 
 Johannes Schildhauer (1918–1995), deutscher Historiker
 Reinhilde Schildhauer-Gaffrey (1947–2003), deutsche Politikerin (SPD)
 Thomas Schildhauer (* 1959), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas A. Schildhauer (* 1963), Chirurg und Ärztlicher Direktor und Direktor der Chirurgischen Klinik des Berufsgenossenschaftlichen Universitätsklinikums Bergmannsheil in Bochum
 Tom Schildhauer (* 1988), deutscher Slampoet
 Werner Schildhauer (* 1959), deutscher Leichtathlet und Olympiateilnehmer

Siehe auch:
 Schild (Familienname)